Rosso se poate referi la:

 Rosso, comună din departamentul Rosso, Regiunea Trarza, sud-vestul Mauritaniei
 Medardo Rosso,  sculptor italiano-francez
 Rosso Fiorentino,  pictor italian al renașterii